Via Mala ou Viamala est une section du Rhin postérieur, dans le canton des Grisons en Suisse.

Ce nom peut aussi désigner :
 Via Mala, un roman suisse de John Knittel, paru en 1934 ;
 Via Mala, un film allemand de Josef von Báky, sorti en 1945, adapté du roman ;
 Via Mala, un film allemand de Paul May, sorti en 1961, adapté du roman ;
 , une série télévisée de , diffusée en 1985, adaptée du roman.